Hradec kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Hradec (Nová Hradečná), een dorp in de gemeente Nová Hradečná.
 Hradec (okres Plzeň-jih)
 Hradec (okres Havlíčkův Brod)
 Jindřichův Hradec (okres Jindřichův Hradec)
 Hradec Králové (okres Hradec Králové)
 Hradec-Nová Ves (okres Jeseník)
 Hradec nad Moravicí (okres Opava)
 Hradec nad Svitavou (okres Svitavy)
 Krty-Hradec (okres Strakonice)